Илья́ Алексе́евич Попо́в (род. 19 июня 2000, Моршанск, Тамбовская область, Россия) — перспективный российский боксёр-любитель и профессионал, выступающий в лёгкой и в первой полусредней весовых категориях. Мастер спорта России международного класса, серебряный (2022) и бронзовый (2020) призёр чемпионата России, чемпион Юношеских Олимпийских игр (2018), серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжи (2018), чемпион Европы среди молодёжи (2018), победитель международных и национальных первенств в любителях.

Биография 
С пяти лет начал заниматься боксом. Тренировки проводит в Спортивной школе олимпийского резерва № 2 «Центр единоборств имени Е. Т. Артюхина» под руководством отца, Алексея Евгеньевича Попова. Обучается тренерскому делу.

Любительская карьера

2018 год 
В 2018 году Попов стал победителем чемпионата России среди молодёжи. Затем стал чемпионом Европы среди молодёжи в городе Розето-дельи-Абруцци (Италия). А в августе участвовал в  в Будапеште (Венгрия), где завоевал серебряную медаль, только в финале уступив кубинцу Идальберто Умару.

В октября 2018 года стал чемпионом III юношеских Олимпийских игра в Буэнос-Айресе (Аргентина), в финале одолев соперника из Казахстана Талгата Шайкена в весовой категории до 64 кг.
И решением заседания Федерации бокса России был признан лучшим боксёром страны 2018 года.

2019 год 
В сентябре 2019 года впервые участвовал во взрослом чемпионате мира в Екатеринбурге, прошёл соперников в двух раундах соревнования, но в четвертьфинале проиграл единогласным решением судей со счётом 0:5 опытному кубинцу Энди Крусу — который в итоге стал чемпионом мира в весе до 63 кг.

2020 год 
В декабре 2020 года стал бронзовым призёром чемпионата России в весе до 63 кг, попутно поучаствовав в скандале, когда в полуфинале первоначально получил победу раздельным решением судей над туляком Ильёй Шакировым, но после протеста представителей тульской команды, главная судейская комиссия пересмотрела бой и изменила решение в пользу Ильи Шакирова — который в итоге завоевал серебро, в финале проиграв оренбуржцу Габилу Мамедову.

2021 год 
В феврале 2021 года стал победителем в весе до 63 кг представительного международного  проходившего в Софии (Болгария), победив в финале молдаванина Александру Параскива.
А в апреле 2021 года завоевал бронзу на международном турнире «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга».

Профессиональная карьера 
Собирался дебютировать на профессиональном ринге ещё в середине 2021 года, но несколько раз планируемый дебютный бой в профессионалах отменялся и переносился.

И 4 февраля 2023 года в Серпухове (Россия) Попов начал профессиональную карьеру, единогласным решением судей победив опытного узбекского боксёра Шохруха Ашурова (3-2-1).

Статистика профессиональных боёв

Спортивные результаты 
 Летние юношеские Олимпийские игры 2018 — ;
  — ;
 Чемпионат Европы среди молодёжи 2018 года — ;
 Чемпионат России среди молодёжи 2018 года — ;
 Международный  2021 года — ;
 Международный турнир «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» 2021 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2020 года — ;
 Чемпионат России по боксу 2022 года — .

Примечания

Ссылки 
 
 
 Илья Попов — профиль на сайте Федерации бокса России.
 

Боксёры России
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры первой полусредней весовой категории